В одиночному розряді тенісного турніру Brighton International 1991, який проходив в рамках Туру WTA 1991, Штеффі Граф здобула титул, у фіналі перемігши Зіну Гаррісон 5–7, 6–4, 6–1.

Сіяні гравчині 

 Штеффі Граф (переможниця)
 Катарина Малеєва (чвертьфінал)
 Зіна Гаррісон (фінал)
 Наталі Тозья (чвертьфінал)

 Барбара Паулюс (півфінал)
 Наташа Звєрєва (2-ге коло)
 Лорі Макніл (чвертьфінал)
 Радка Зрубакова (чвертьфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Brighton International